Beaufort County kan henvise til:

 Australien
 Beaufort County, Western Australia

 USA
 Beaufort County, North Carolina
 Beaufort County, South Carolina